L'edizione 1979-1980 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del Trabzonspor.

Capocannoniere del torneo furono Mustafa Denizli (Altay Izmir) e Bahtiyar Yorulmaz (Bursaspor), con 12 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Trabzonspor Campione di Turchia 1979-1980.
 Trabzonspor ammesso alla Coppa dei Campioni 1980-1981.
 Fenerbahçe ammesso alla Coppa UEFA 1980-1981.
Göztepe Izmir, Kayserispor e Diyarbakırspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1979
Calcio nel 1980
Campionato turco di calcio